Okręty US Navy o nazwie USS  "Wakulla":
 Pierwszy "Wakulla" (ID-3147) był okrętem zaopatrzeniowym, który był w służbie w latach 1918-1919
 Drugi "Wakulla" (AOG-44) był zbiornikowcem benzyny, który był w służbie w latach 1945-1946.

Wakulla